La saison 1949-1950 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les quatre meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de Budapest Honvéd FC (ex-Kispest AC) qui termine en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur l'EDOSZ SE (ex-Ferencváros) et six sur le club de Textiles Budapest (ex-MTK Budapest). C'est le tout premier titre de champion de l'histoire du club.

Pour une raison indéterminée, le club de Szentőrinc AC ne prend pas part au championnat, ce qui permet au club de Postas SE d'être promu parmi l'élite.

Les clubs participants

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Hongrie
1949 en Hongrie
1950 en Hongrie